Henrique Riquito Tembe (ur. 1 kwietnia 1966) – mozambicki piłkarz grający na pozycji pomocnika. W swojej karierze rozegrał 2 mecze i strzelił 1 gola w reprezentacji Mozambiku.

Kariera klubowa 
W swojej karierze piłkarskiej Tembe grał w klubie CD Costa do Sol.

Kariera reprezentacyjna 
W reprezentacji Mozambiku Tembe zadebiutował 17 stycznia 1993 w zremisowanym 1:1 meczu eliminacji do MŚ 1994 z Gabonem, rozegranym w Matoli. W 1996 roku powołano go do kadry na Puchar Narodów Afryki 1996. Na tym turnieju nie wystąpił ani razu. W kadrze narodowej rozegrał 2 mecze, oba w 1993, i strzelił 1 gola.

Bibliografia 
 

Reprezentanci Mozambiku w piłce nożnej
Piłkarze CD Costa do Sol
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 1996
Urodzeni w 1966